

Oberndorf, une commune de Basse-Saxe dans l'arrondissement de Cuxhaven
 Oberndorf, une commune de Rhénanie-Palatinat dans l'arrondissement du Mont-Tonnerre
 Oberndorf am Lech, une commune de Bavière dans l'arrondissement de Danube-Ries
 Oberndorf am Neckar, une ville du Bade-Wurtemberg dans l'arrondissement de Rottweil
 Oberndorf, un quartier de la ville de Rottenburg am Neckar en Bade-Wurtemberg.

Oberndorf bei Salzburg, une ville d'Autriche.
 Oberndorf en Tyrol, une commune du Tyrol.